În județul Buzău din România, două localități poartă numele de Satu Nou:
Satu Nou, localitate din comuna Glodeanu-Siliștea
Satu Nou, localitate din comuna Mihăilești